vervalsing
 vals (muziek), een term in de muziek
 vals (dans), een vorm van tango
 vals (film), een Nederlandse thrillerfilm uit 2019 van Dennis Bots
 een vorm van verstek
 vals plat, een niet-horizontaal vlak of tracé
 Vals (volksverhaal)

Geografie 
 Vals (Italië), een plaats in Zuid-Tirol
 Vals (Tirol), een gemeente in Tirol
 Vals (Zwitserland), een gemeente in Graubünden

 Vals (Ariège)

ook:
 Vals-des-Tilles, Haute-Marne
 Vals-le-Chastel, Haute-Loire 
 Vals-les-Bains, Ardèche
 Vals-près-le-Puy, Haute-Loire